Лукман — праведник в ісламі, іменем якого названо 31-шу суру Корану.
 Лукман Аруна Абдулкарім (*1990) — нігерійський футболіст, півзахисник збірної Нігерії.

 Томас Лукман (1927-2016) — професор соціології Констанцького університету (Німеччина), учень та послідовник Альфреда Шюца, провідний представник феноменологічної соціології знання.
 Адемола Лукман (, нар. 20 жовтня 1997, Лондон) — англійський і нігерійський футболіст.